Mit Titularbistum Germania werden die folgenden Bistümer bezeichnet.

 Germania in Dacia, Titularbistum
 Germania in Numidia, Titularbistum